Милпа Бланка има више значења:

 Милпа Бланка (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Милпа Бланка (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику